Crop ("raccolto" in inglese) può riferirsi a:

Crop circles – fenomeno cosiddetto dei "cerchi nel grano"
Fattore di crop – costante che si utilizza per convertire la focale di un dispositivo fotografico reflex
Cropping – operazione di ritaglio dei bordi di un'immagine digitale
Comparative Research Programme on Poverty (CROP) – rete internazionale di ricerca sociale sulla povertà